Холодець — страва у вигляді желе (драглі, студенець).
Желеподібна страва, зварена з різних чи одного сорту м"яса та кісток, з великим вмістом желатину, який при охолодженні застигає.

Холодець — село, Хмельницька область, Волочиський район